Miejscowości w USA:
 Poestenkill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Poestenkill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
Gminy w USA:
 Poestenkill (ang. Poestenkill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer